BSH peut faire référence à :
 
 Bosch Siemens Hausgeräte, une entreprise ;
 biosurveillance humaine ;
 Bourne shell, l'interface système par défaut d'UNIX version 7.